Достієв () — тюркське прізвище.

Відомі носії:
 Достієв Абдулмаджид Салімович (1946) — таджицький державний і політичний діяч, дипломат.
 Шералі Достієв (1985) — таджицький боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів.